Ю́рий Шально́в:
 Шальнов, Юрий Васильевич (1929—2000) — советский инженер-химик.
 Шальнов, Юрий Михайлович (1938—2017) — советский игрок в хоккей с мячом.